Onega (rivier) , een rivier in Rusland
Onega (stad), een stad in Rusland
Onegameer, een meer in Rusland
Golf van Onega, een golf in Rusland